August Prell ist der Name folgender Personen:

* August Prell (Verleger) (1856–1926), deutscher Verleger und Journalist
 August Christian Prell (1805–1885), deutscher Violoncellist 
 August Heinrich Prell († 1853), Berliner Apotheker und Gründer der Brauerei August Prell